Де́йви Уи́лсон (; ) — шотландский футболист и тренер, игрок национальной сборной (1960—1965).

Карьера 
Уилсон сыграл чуть меньше 400 матчей за 17 лет карьеры игрока. Сыграл 22 матча и забил 10 мячей за сборную Шотландию. Вместе с «Рейнджерс» дошёл до финала Кубка обладателей кубков 1961, где команда проиграла «Фиорентине» со счётом 1:4 по сумме двух встреч. Дейви с «Рейнджерс» также завоёвывал и национальные трофеи.

Дважды был тренером «Дамбартона». В сезоне 1984/85 Шотландской Премьер-лиги не смог помочь клубу удержаться в элитном дивизионе ещё на один сезон. Уилсон также был тренером команды из города Дамфрис «Куин оф зе Саут».

Голы за сборную

Достижения 
 Чемпионат Шотландии по футболу — 1959, 1961, 1963, 1964
 Обладатель Кубка Шотландии — 1959-60, 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1965-66
 Обладатель Кубка шотландской лиги — 1960, 1961
 Финалист Кубка обладателей кубков — 1960-61

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Londonhearts.com

Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу
Игроки ФК «Рейнджерс»
Игроки ФК «Данди Юнайтед»
Игроки ФК «Дамбартон»
Игроки ФК «Килмарнок»
Футбольные тренеры Шотландии
Тренеры ФК «Дамбартон»
Члены Зала славы шотландского футбола